Bolognesi ist der Familienname folgender Personen:
 Aureliano Bolognesi (1930–2018), italienischer Boxer
 Francisco Bolognesi (1816–1880), peruanischer Großmarschall 
 Gemma Bolognesi (1894–1983), italienische Schauspielerin
 Jacques Bolognesi (* 1947), französischer Jazzmusiker
 Maria Bolognesi (1924–1980), italienische Katholikin, Selige
 Silvia Bolognesi (* 1974), italienische Jazz- und Improvisationsmusikerin

Bolognesi steht für:
 Coronel Bolognesi, der Name von vier Schiffen der peruanischen Marine, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Coronel Bolognesi
 Colli Bolognesi, ein italienisches Anbaugebiet in der Metropolitanstadt Bologna
 Provinz Bolognesi, eine Provinz in Peru
 Bolognesi (Atalaya), Kleinstadt in der Provinz Atalaya, Region Ucayali, Peru